Сарухан:

 Сарухан (санджак) — административно-территориальная единица Армении.
 Сарухан — анатолийский бейлик, основан в 1300 году.
 Сарухан, Александр (1898—1977) — армяно-египетский карикатурист.
 Сарухан, Хосе (род. 1940) — мексиканский биолог.
 Название хана Шарукана на тюркских языках (казахский, турецкий, башкирский, татарский и т.д.).
 Название города Шаруканья на тюркских языках (казахский, турецкий, башкирский, татарский и т.д.).

Топонимы 
 Сарухан — село в восточной области Армении.